Szwajcaria:
 Fraubrunnen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland
 Fraubrunnen – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno 

Inne:
 Fraubrunnen – dawny klasztor

Zobacz też:
 Frauenbrunnen